Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Michał Woyna Jasieniecki – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Jan Woyna Jasieniecki – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Konstanty Aleksander Woyna Jasieniecki – polski urzędnik, poseł na Sejm